Helminthoglypta taylori är en snäckart som beskrevs av John Raymond Reeder och Roth 1988. Helminthoglypta taylori ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
taylori